Borrassà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Borrassà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Borrassà (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar